Uhry mohou označovat:
 Uhersko – království ve střední Evropě
 Uhry (Přibyslav) – osada v Přibyslavi v okrese Havlíčkův Brod
 Uhry (Udiča) – osada v Udiče v okrese Považská Bystrica
 Uhry (Ukrajina) – vesnice ve Lvovské oblasti na Ukrajině
 lidové označení akné
 Alfred Uhry (* 1936) – americký scenárista